Сан Хосе де Гомез има више значења:

 Сан Хосе де Гомез (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Гомез (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику